Unterlauterbach ist der Ortsname von

 Unterlauterbach (Falkenstein/Vogtl.), Ortsteil der Stadt Falkenstein/Vogtl., Vogtlandkreis, Sachsen
 Unterlauterbach (Iffeldorf), Ortsteil der Gemeinde Iffeldorf, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Unterlauterbach (Rottenburg an der Laaber), Ortsteil der Stadt Rottenburg an der Laaber, Landkreis Landshut, Bayern